Verci ima više značenja:
 Verci (Đenova)
 Verci (Savona)